Yperion – squadra greca di calcio a 5
184280 Yperion – asteroide troiano di Giove del campo troiano

Pagine correlate
 Hyperion
 Iperione
 Iperone